Persona generalmente se refiere, en el uso cotidiano, al ser humano.

Asimismo, en derecho, puede hacer referencia a:
 La persona física o persona natural; miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
 La persona jurídica o persona moral; sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente, pero no como individuo, sino como institución.

También, en cine, música y videojuegos, puede referirse a:
 Persona, película sueca de 1966 escrita, dirigida y producida por Ingmar Bergman.
 Persona, segunda gira musical de la cantante surcoreana Taeyeon.
 Persona, serie de videojuegos de estilo RPG desarrollados y publicados por Atlus.
 Personas, quinto álbum del grupo español de pop rock El Canto del Loco.
 Persona, serie de antología surcoreana protagonizada por IU.

Además, puede hacer referencia a:
 La persona, uno de los arquetipos de lo inconsciente colectivo en la psicología analítica de Carl Gustav Jung.
 La persona gramatical, categoría gramatical básica expresada en los pronombres personales.

Enlaces externos